Litterscheid ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Litterscheid, deutscher DJ und Musikproduzent; besser bekannt als CJ Stone
 Franz Litterscheid (* 1854, † 1921), deutscher Komponist
 Hans Litterscheid (* 1921; † 2014), deutscher Politiker und ehemaliger Landtagsabgeordneter (CDU)
 Marion Litterscheid (* 1943), deutsche Schlagersängerin, siehe Marion Maerz 

Litterscheid steht für:
 Litterscheid (Ruppichteroth), ein Ortsteil von Ruppichteroth